Time Out of Mind peut faire référence à :

Album 

 Time Out of Mind, un album de Bob Dylan paru en 1997.

Cinéma 

 Time Out of Mind, le titre original de Désirs de bonheur, un film américain réalisé par Robert Siodmak en 1947 ;
 Time Out of Mind, un film américain réalisé par Oren Moverman en 2014.

Voir aussi